Ахмед-хан Дунбули (; ок. 1736 — 1786) — хан Хойский (1763—1786).

Биография 

Ахмед-хан родился около 1736 года в дунбулской семье. Отец его Муртаза Кули-хан происходил из рода Гаджибейлу курдского племени Дунбули.

Ахмед-хан, создав союз с Карабахским ханством, сумел подчинить себе Эриванское и Нахичеванское ханства.

После его смерти на Тебризский престол взошёл его сын Гусейн Кули-хан.

См. также 
 Хойское ханство
 Хой (город)

Ссылки 

 Энвер Чингизоглу. От афшаридов до каджаров территориальные ханства. — Баку, «Мутарджим», 2015. —288 ст. — ISBN 978-9952-28-223-8.

Примечания 
 
Родившиеся в 1736 году
Умершие в 1786 году
Персоналии по алфавиту
Монархи, убитые в XVIII веке
Дунбули
Хойские ханы
История Азербайджана